A Vương (rivier), een rivier in Quảng Nam, Vietnam
 A Vương (xã), een xã in Quảng Nam, Vietnam